O’Hare ist der Familienname folgender Personen:

 Chris O’Hare (* 1990), britischer Mittelstreckenläufer
 Damian O’Hare (* 1977), irischer Film- und Theaterschauspieler
 David O’Hare (* 1990), irischer Tennisspieler
 Denis O’Hare (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward O’Hare (1914–1943), US-amerikanischer Marineoffizier 
 Husk O’Hare (1896–1970), US-amerikanischer Bandleader und Impresario
 John O’Hare (* 1946), schottischer Fußballspieler
 Joseph O’Hare (1931–2020), US-amerikanischer Jesuit, Theologe und Universitätspräsident
 Michael O’Hare (1952–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Rita O’Hare (1942/43–2023), nordirische politische Repräsentantin und Herausgeberin

O’Hare steht auch für:
 O’Hare International Airport

Siehe auch:
 Hare
 O’Hara